O Grupamento Especial de Policiamento do Complexo Penitenciário de Bangu (GEPCPB) foi uma unidade operacional especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sendo a unidade desta Corporação voltada exclusivamente para a guarda de prisões comuns.

Subordinada ao Comando de Unidades Operacionais Especiais (Cmdo UOpE), sua sede situa-se no bairro de Gericinó, na Zona Oeste da capital fluminense e tem como área de policiamento todo o Complexo Penitenciário de Bangu.

Está sob sua responsabilidade a guarda externa de doze unidades prisionais, e externa e interna de três (Pedro Melo da Silva, Jorge Santana e Bangu V), contando o Complexo Penitenciário de Bangu com uma população carcerária de mais de 9.000 indivíduos numa área de aproximadamente um milhão de metros quadrados, e com uma população flutuante em torno de trinta mil pessoas por semana, entre visitantes e funcionários das diversas unidades.

Em dezembro do ano de 2010 a unidade foi extinta, tendo sido seu efetivo distribuído pelas demais unidades policiais militares da capital fluminense e a guarda prisional assumida por funcionários da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

Ver também 
 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Prisional